Verjus steht für:

 Verjus, ein saurer Saft, der durch das Auspressen unreifer Trauben erzeugt wird

Verjus ist der Familienname folgender Personen:

 François Verjus (1633–1710), französischer Geistlicher und Bischof
 Henri Verjus (1860–1892), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Koadjutorvikar von Neuguinea
 Louis Verjus de Crécy (1629–1709), französischer Politiker und Diplomat